Cucurbita (lateinisch für „Kürbis“) steht für:

 Kürbisse
 Kukurbit, ein Destilliergefäß, siehe Kleines Destillierbuch